

Unità Militari 
 Battle Fleet (detta anche Battle Force), parte della Marina militare statunitense durante la seconda guerra mondiale
 Battle Force Tactical Training, sistema di addestramento tattico altamente flessibile applicabile ad una singola nave, gruppo o forza navale della Marina militare statunitense
 Battle Force Zulu, nome in codice designante alcune task force della Marina militare statunitense

Cinema e TV 
 Hot Wheels Battle Force 5, serie TV statunitense
 Battle Force, altro titolo del film italiano Il grande attacco, diretto da Umberto Lenzi
 Battle Force (film 2012), film statunitense scritto e diretto da Scott Martin

Altro 
 Air Battle Force, romanzo thriller del 2003 scritto da Dale Brown